Hichcock peut faire référence à :
L'Effroyable secret du docteur Hichcock, film d'épouvante italien de 1962
Le Spectre du professeur Hichcock, film d'épouvante italien de 1963